Мещеряков, Иван Васильевич (1922—2012) — советский конструктор космической техники, профессор, Герой Социалистического Труда.
 Мещеряков, Иван Егорович (1923—2005) — ефрейтор, полный кавалер ордена Славы.
 Мещеряков, Иван Иванович (1908—1942) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Мещеряков, Иван Илларионович (1912—1945) — полный кавалер ордена Славы.